Le sigle BALO ou l'acronyme Balo peut signifier :
 Bulletin des annonces légales obligatoires, une publication française contenant les annonces des sociétés cotées ;
 , un groupe paraphylétique de bactéries prédatrices.
 le balo est une langue du Cameroun.
 Balo est une localité au Cameroun.
 Bali Balo est une chanson paillarde.

Notes et références